Lenham bezeichnet:

 Lenham Motor Company, britischer Automobilhersteller
 Lenham (Kent), Ort in Kent (England) 
 Lenham (Arkansas), Ort in Arkansas (USA)